Simpson Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Simpson Township (Arkansas)
 Simpson Township (Missouri)
 Simpson Township (Dewey County, Oklahoma)
 Simpson Township (McIntosh County, Oklahoma)